Příjmení Cutler nese více různých osobností:

 Chris Cutler (* 1947) – britský bubeník
 Jay Cutler (* 1973) – americký profesionální kulturista
 Steve Cutler (* 1987) – americký wrestler